Gloiopotes är ett släkte av kräftdjur. Gloiopotes ingår i familjen Euryphoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Gloiopotes